Hawkmoon est :

Une série de romans de fantasy de Michael Moorcock, La Légende de Hawkmoon.
Le nom de famille du Duc Dorian Hawkmoon de Köln, le héros de ces romans.
Le jeu de rôle tiré de ces romans, Hawkmoon.